Yanga bezeichnet:

 Yanga (Veracruz), Ort in Mexiko
 Municipio Yanga, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Young Africans FC (Tansania), einen Fußballklub aus Dar Es Salaam

Yanga ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Yanga (* 1983), niederländischer Sänger, Schauspieler, Moderator und Model
 Gaspar Yanga (1545–?), afrikanischer Anführer einer Gruppe von Maroons im heutigen Mexiko
 Mapou Yanga-Mbiwa (* 1989), französisch-zentralafrikanischer Fußballspieler